Guillermo Mann puede referirse a:

 Guillermo Mann, zoólogo chileno.
 La Base Doctor Guillermo Mann, instalación científica chilena en la Antártica.
 El Refugio Doctor Guillermo Mann, antigua instalación chilena en la Antártica.
 La Avenida Guillermo Mann, arteria de Santiago.